Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Africa:

  – vascello da 46 cannoni varato nel 1694 e radiato nel 1696.
  – vascello da 64 cannoni varato nel 1761 e radiato nel 1774.
  – vascello da 64 cannoni varato nel 1781 e radiato nel 1814.
 HMS Africa (1803) – fregata da 36 cannoni, varata nel 1803 come HMS Euryalus, trasformata in nave-prigione nel 1826 e rinominata Africa nel 1859, radiata nel 1860.
  – sloop a vapore varato nel 1862, venduto alla Cina nel 1863 e radiato nel 1865.
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe King Edward VII, varata nel 1905 e radiata nel 1920.